Auphan est un patronyme étant porté, entre autres, par :
Gabriel Auphan (1894-1982), officier de marine français, secrétaire d'État à la Marine du gouvernement de Vichy ;
Renée Auphan (née en 1941), chanteuse et directrice d’opéra franco-suisse.